Saint-Jean (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis
 Saint-Jean (Burkina Faso), een gemeente in Burkina Faso
 Saint-Jean (Saint-Barthélemy), een buurtschap (quartier) van Saint-Barthélemy

ook:
Congregatie van Sint-Jan
Lac Saint-Jean, meer in Canada (Quebec)
verder nog verschillende gemeenten in Canada

 Saint-Jean (Haute-Garonne)
ook:

Zie ook 
 Mont-Saint-Jean (doorverwijspagina)
 Sint-Jan (doorverwijspagina)